Bon ist

 die älteste in Tibet praktizierte Religion, siehe Bön
 ein Kassenbon
 ein Verzehrbon
 ein alternativer Name für das japanische Obon-Fest
 die Bezeichnung für einen Schokoriegel, der Mitte der 1980er Jahre in der DDR produziert wurde, siehe Bon (Schokoriegel)

Bon ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Bon (1854–1915), Schweizer Tourismus-Unternehmer
 Bartolomeo Bon, venezianischer Baumeister und Bildhauer
 Carlo Bon Compagni di Mombello (1804–1880), italienischer Jurist, Pädagoge und Staatsmann
 François Bon (* 1953), französischer Schriftsteller
 Giovanni Bon, italienischer Baumeister und Bildhauer
 Girolamo Bon, italienischer Maler, Theaterdekorateur, Maschinenmeister, Komponist, Professor an Kunstakademie, siehe Wanderoper Girolamo Bon in Frankfurt am Main
 Hans Bon (1882–1950), Schweizer Tourismus-Unternehmer
 Johannes Bon (1774–1841), alt-katholischer Bischof von Haarlem 1815–1841
 Léon Bon (1875–1965), französischer Politiker
 Léon van Bon (* 1972), niederländischer Radrennfahrer
 Louis André Bon (1758–1799), französischer Revolutionsgeneral
 Marcel Bon (1925–2014), französischer Mykologe
 Marta Bon (* 1962), slowenische Handballspielerin und Handballtrainerin
 Naftali Bon (1945–2018), kenianischer Leichtathlet
 Piet Bon (* 1946), niederländischer Ruderer
 Seraphim Bon (* 1959), ukrainischer Metropolit der Wahren Orthodoxen Kirche Russlands
 Simon Bon (1904–1987), niederländischer Ruderer
 William Bon Mardion (* 1983), französischer Skibergsteiger

BON steht für:
 B&H Airlines, eine bosnisch-herzegowinische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Betriebswirtschaftlich optimales Netz der Deutschen Bundesbahn
 Flamingo International Airport auf der Insel Bonaire (IATA-Code)
 Business Object Notation, eine Notationsmethode von Nerson, die indirekt Einfluss auf die Unified Modeling Language hatte

BO-N steht für:
 Departamento Pando, ISO-3166-2-Code des bolivianischen Departamentos

Siehe auch:
 Bonn (Begriffsklärung)
 Le Bon
 Die Täublingssystematik nach M. Bon

Abkürzung